Möbius, Mœbius eller Moebius kan syfta på:

 Möbius syndrom – ett ovanligt medfött syndrom
 Studentföreningen Möbius – en studentsektion i Uppsala
 Kap Möbius – en udde i Antarktis

Personer

Efternamn
 August Ferdinand Möbius, matematiker och skapare av Möbiusbandet
 Theodor Möbius, språkforskare
 Paul Julius Möbius, neurolog
 Karl August Möbius, zoolog
 Martin August Johannes Möbius, botaniker
 Hans Möbius, arkeolog
 Ralph Christian Möbius, rockmusiker

Pseudonym
 Mœbius, pseudonym för Jean Giraud

Inom matematik  
 Möbiusavbildning – en bijektiv konform avbildning
 Möbiusband – en lång rektangulär yta som vridits ett halvt varv med ändarna ihopsatta
 Möbius inversionsformel
 Möbiusfunktionen –  inom talteorin en aritmetisk funktion

Lågtyska efternamn